

Білорусь 
 Заслоново — селище у Лепельському районі Вітебської області.
 Заслоново — селище у Сєнненському районі Вітебської області.

Див. також 
 Заслоновка